Кри́стофер Мю́ллер: Мюллер, Крис (хоккеист) (род. 1986) — американский хоккеист.
 Мюллер, Крис (футболист) (род. 1996) — американский футболист.